Charsada ist der Name von

Charsada (Afghanistan), ein Distrikt im Norden der Provinz Ghor, Afghanistan
alternative Schreibweise von Charsadda, eine Stadt in Pakistan